Tobyl () bezeichnet:
 Tobyl, Stadt im Gebiet Qostanai, Kasachstan
 Tobyl (Bejimbet Mailin), Ort im Audany Bejimbet Mailin, Gebiet Qostanai, Kasachstan
 Tobyl Qostanai, Fußballverein aus Qostanai
 kasachische Bezeichnung für den Fluss Tobol